Le tournoi d'Ojai Valley est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1966 se dispute du 21 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Ojai Valley

Navigation 

Ojai Valley
Tennis aux États-Unis en 1966
Sport en avril 1966